Мордвинка може бити:
 Мордвинка, припадница мордвинског народа

или:
 , насељено место руралног типа са административним статусом села () у Самарској области, Русија

Види још 
 Мордвин, вишезначна одредница